III. István néven ismert személyek:

III. István magyar király
II. (III.) István pápa
III. István moldvai fejedelem

eo:Stefano#Regantoj